Le Trophée de la Ligue européenne de natation (LEN TROPHY) est une compétition européenne de water-polo féminin, créée en 1999.

Palmarès Féminin

Clubs Titrés

Sources 

  Palmarès des coupes européennes, Ligue européenne de natation, 2007 ; page consultée le .